Pošvář je příjmení, které má více nositelů:
 Jan Pošvář (* 1985) – český programátor a politik Pirátů
 Jaroslav Pošvář (1900–1984) – numismatik a profesor správního práva

přechýlená podoba
 Jana Pošvářová – soudkyně
 Miloslava Pošvářová (* 1963) – stavební inženýrka a soudní znalkyně